«Возвращение Джанго» или «Джанго снова наносит удар» () — спагетти-вестерн режиссёра Нелло Россати, продолжение культового фильма «Джанго». Его премьера состоялась 3 декабря 1987 года.

Сюжет 
После событий первого фильма Джанго клянётся никогда больше не брать в руки оружия и уходит в монастырь. Но однажды к нему приходит девушка. Она сообщает, что у неё от Джанго есть дочь, которую похитил работорговец Орловский. Джанго приходится нарушить клятву, достать старый пулемёт и отправиться на помощь.

В ролях 
 Франко Неро — Джанго
 Кристофер Коннелли — «Эль Дьябло» Орловский
 Дональд Плезенс — Бен Ганн
 Уильям Бергер — старый стрелок
 Роберто Поссе — Диабло Хенчман
 Александро Ди Чио — капитан

Ссылки 
 
 

Спагетти-вестерны
Фильмы Италии 1987 года